

Personnalités 
Henri Potez (1863−1946) est un poète et professeur français.
Henry Potez (1891−1981) est un constructeur aéronautique, homme d'affaires et homme politique français.

Entreprises 

 Société des Aéroplanes Henry Potez (renommé Société des Avions Henry Potez à partir de 1924)
 Société des Moteurs Henry Potez (renommé Société des Moteurs et Avions Henry Potez)
 Établissements Henry Potez (à partir de 1955)
 Société d'équipements et Matériels Auxiliaires Potez (SEMAP) : fabricant de poêles à mazout
 Potez Aéronautique est un équipementier aéronautique